Райгарх:

 Райгарх — город в Индии, в штате Чхаттисгарх.
 Райгарх — округ в индийском штате Чхаттисгарх. Административный центр — город Райгарх.